El municipio de Jefferson (en inglés: Jefferson Township) es un municipio ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 6972 habitantes y una densidad poblacional de 105,96 personas por km².

Geografía 
El municipio de Jefferson se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 65.8 km², de la cual 65,8 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 6972 personas residiendo en el municipio de Jefferson. La densidad de población era de 105,96 hab./km². De los 6972 habitantes, el municipio de Jefferson estaba compuesto por el 42,04 % blancos, el 54,92 % eran afroamericanos, el 0,3 % eran amerindios, el 0,13 % eran asiáticos, el 0,43 % eran de otras razas y el 2,18 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,09 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Montgomery (Ohio)